Le championnat du monde de snooker 2013 a lieu du 20 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Il marque le retour à la compétition de Ronnie O'Sullivan, champion du monde en titre, après une année sans compétition. Bien que retombé à la  du classement, il est placé tête de série 1.

En finale, Ronnie O'Sullivan conserve son titre en battant Barry Hawkins 18 frames à 12. Il a remporté sa  au Crucible Theatre.

Résumé du tournoi

Premier tour 
 Première apparition au Crucible Theatre pour Jack Lisowski, Michael White, Ben Woollaston, Dechawat Poomjaeng, Matthew Selt et Sam Baird.
 Peter Ebdon participe à son  du monde consécutif, égalisant Steve Davis. Le record étant de 27 participations consécutives au championnat, détenu par Stephen Hendry.
 Elimination des têtes de série : Neil Robertson (3) par Robert Milkins ( mondial); Stephen Maguire (6) par Dechawat Poomjaeng (); Mark Allen (7) par Mark King (); John Higgins (8) par Mark Davis (); Mark Williams (11) par Michael White () ; et Matthew Stevens (13) par Marco Fu ().

Deuxième tour 
 À la suite de la défaite de Graeme Dott face à Shaun Murphy (11-13), il n'y aura pas d'Écossais en quart de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 1988.
 Dechawat Poomjaeng perd la quatrième frame de son match contre Michael White, à la suite de trois échecs pour toucher une bille rouge visible, à l'aide d'un chevalet. À la suite de ce match, Michael White accède à son premier quart de finale d'un tournoi Ranking.
 Ronnie O'Sullivan devient le premier tenant du titre, depuis Shaun Murphy en 2006, à atteindre les quarts de finale.
 Bien que menant 9-3, Ricky Walden atteint son premier quart de finale au championnat du monde, en battant Robert Milkins 13-11.
 En battant Mark Selby (13-10), Barry Hawkins réalise sa meilleure performance dans un championnat du monde; durant ses sept participations précédentes, il n'avait jamais dépassé le second tour.

Quarts de finale 
 Pour la première fois depuis 2002, le tenant du titre arrive en demi-finale. Il s'agissait déjà de Ronnie O'Sullivan.

Demi finales 
 Pour la première fois depuis 1991, les quatre demi-finalistes sont de la même nation; comme en 1991, ils sont tous anglais.

Finale 
 Ronnie O'Sullivan porte le nombre record de centuries au Crucible Theatre à 131 battant le record précédent de Stephen Hendry (127).

Dotation et points 

 Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Tableau final

Finale 
Les sessions se déroulent selon le format suivant : 8 frames pour la session 1, 9 pour la session 2, maximum 8 frames pour la session 3 et maximum 10 frames pour la session 4, en cas de manche décisive.

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

(*) : ce century est le  de Ronnie O'Sullivan au Crucible Theatre. Il bat ainsi le précédent record de 127 centuries détenu par Stephen Hendry.

Pré-qualifications 
La plupart des pré-qualifications se déroulent du 4 et 5 avril 2013 de Sheffield
.

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

Qualifications 
La plupart des qualifications se déroulent du 6 à 14 avril 2013 à Sheffield
.

 A = joueur d'amateur

Centuries

Tableau final

Qualifications 

 *Centuries réalisés en pré-qualification

Notes et références

Articles connexes 

 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

  Résultats 2013 sur worldsnooker.com

2013
Snooker
Snooker 2013
Sport en Angleterre en 2013
Snooker en 2013
Snooker 2013